Lennart Jaala (né le  à Viipuri en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1952, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1952-1953 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||7 ||1 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1953-1954 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||3 ||1 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||3 ||0 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Ilves Tampere || SM-sarja ||11 ||1 ||11 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Ilves Tampere || SM-sarja ||11 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Joueur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Naissance en février 1930
Naissance à Viipuri